Владимир Валерьянович Чавчанидзе (, ) — грузинский физик, математик и кибернетик, академик Академии наук Грузии (1974), доктор физико-математических наук (1964), профессор (1967). Премия им. П. Меликишвили АН Грузинской ССР.

Биография 
С 1940 работал в Институте физики АН Грузинской ССР. В 1941 году окончил Тбилисский университет.

Участник Великой Отечественной войны (призван в 1943 году, на фронте (2-й Украинский) с 1945, артиллерист).

Кандидат физико-математических наук (1952). С 1960 работал в Институте кибернетики АН Грузинской ССР, директор (1960—1981).

Член КПСС с 1983 года.

Научные интересы 
Труды по теории информации, прикладной математике, квантовой механике, теоретической биокибернетике.

Характеристики современников 
Живой и подвижный, несмотря на свою тучность, с вечно искрящимися радостью глазами, напоминающими маслины, которые он обожал, «Вова» был, как персонаж «Золотого телёнка» Ильфа и Петрова, который или «только что был здесь», или «только что вышел»

Библиография 
 Проблемы управления интеллектуальной деятельностью : Психоэвристическое программирование (რედაქტორი). — Тбилиси, Мецниереба, 1974. — 369 с.
 Теоретические вопросы бионики : Сборник статей (თანაავტორი). — Тбилиси, Мецниереба, 1966. — 158 с.
 Методы моделирования и стохастики в физике и кибернетике : Обобщающий доклад (ავტორი). — Тбилиси, ТГУ, 1964. — 61 с.

Литература

Примечания 

Математики СССР
Члены КПСС